

Хвойниця — село, громада округу Миява, Тренчинський край.
 Хвойниця — село, громада округу Пр'євідза, Тренчинський край.
 Хвойниця (пам'ятка природи)
 Хвойниця (притока Морави)
 Хвойниця (притока Нітри)